Флаг муниципального образования Кура́гинский район Красноярского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 17 марта 2003 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1174.

Описание 
«Флаг Курагинского района представляет собой красное прямоугольное полотнище с соотношениями ширины к длине 2:3, несущий развернутую гербовую композицию: жёлтый меч и ель и белый опрокинутый вилообразный крест, нижние плечи которого упираются в углы флага».

Символика 
В основу композиции флага положены исторические, географические, природные особенности Курагинского района.

Курагинский район образован в 1924 году путём слияния Курагинской, Поначевской, Шалаболинской части Имисской и Кочергинских волостей. Центр района — посёлок Курагино, ведёт свою историю с 1626 года (Хурага-тура), название получил по имени основателя, кыргызского князя Кураги (Енисейские кыргызы — предки современных хакасов).

Вилообразный крест отражает географическое расположение места, где по преданиям на стыке рек Амыл и Казыр в реку Туба при подписании в начале XVIII века договора о присоединении Тубинского княжества к России, Тубинский князь подарил кинжал воеводе Абаканского острога Конону Симонову.

Меч в ножнах — символ защиты территории от набегов монгольских ханов.

Нижняя часть флага, образованная плечами креста, аллегорически показывает курганы, где были обнаружены захоронения и оружие бронзового века.

Белый цвет (серебро) — символ совершенства, благородства, чистоты, веры, мира.

Ель говорит о разнообразии и богатстве природных ресурсов района.

Жёлтый цвет (золото) символизирует богатство, справедливость, уважение, великодушие.

Красный цвет символизирует храбрость, мужество, красоту и труд.

См. также

Примечания